El càrrec d'Almirall
 Les Illes del Almirantazgo al Pacífic.
 Ministeri de Marina d'Espanya.
 Primer Lord del Almirallat, el més alt càrrec de la Real Marina Britànica.
 L'Almirallat britànic.
Pàgines de desambiguació